Osoby o tym nazwisku:
 Adam Sroczyński – technolog produktów skrobiowych
 Aleksander Sroczyński – scenarzysta i reżyser
 Grzegorz Sroczyński – dziennikarz i publicysta
 Jan Sroczyński (ujednoznacznienie)
 Józef Sroczyński – przemysłowiec, meblarz, fabrykant
 Michał Sroczyński – inżynier górnictwa, przemysłowiec
 Romuald Sroczyński – organista i pedagog
 Roman Sroczyński – polityk, poseł na Sejm
 Ryszard Sroczyński – rzeźbiarz
 Tadeusz Sroczyński – generał Wojska Polskiego
 Zdzisław Sroczyński – oficer, cichociemny
 Zenon Sroczyński – piłkarz